Hiparí, pare de Dió de Siracusa.
 Hiparí, fill de Dió de Siracusa.
 Hipparí de Siracusa, governant de Siracusa del 352 aC al 350 aC